Conkeror — лёгкий веб-браузер на основе движка Gecko (ранее был реализован как расширение для Mozilla Firefox, теперь является самостоятельным приложением на базе XULRunner), делающий ставку на клавиатурную навигацию. Использует способы навигации по веб-страницам, выработанные текстовыми браузерами (например, Lynx), и использует клавиатурные сокращения редактора Emacs.

См. также 
 Vimperator — расширение для Firefox, предоставляющее клавиатурную навигацию, как у редактора Vim.

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт

Браузеры на движке Gecko
Свободные браузеры
Расширения Firefox
Emacs